Castries kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Castries, Hérault, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Saint Lucia 

 Castries (kvarter), 
 Castries (huvudstaden), 

Robotskapade Saint Luciaförgreningar